Delisle kan syfta på:

 Delisleskalan ‒ en temperaturskala som skapades av den franska astronomen Joseph Nicolas Delisle
 Delisle, Saskatchewan ‒ en ort i Kanada
 Mons Delisle ‒ ett berg på månen
 Delisle (månkrater) ‒ en nedslagskrater i östra delen av månhavet Mare Imbrium
 12742 Delisle ‒ en asteroid i huvudbältet

Personer
 Guillaume Delisle (1675‒1726), en fransk geograf och kartograf
 Guy Delisle (1966‒), en kanadensisk serieskapare
 Joseph-Nicolas Delisle (16881‒768), fransk astronom och geograf
 Léopold Victor Delisle (1826‒1920), en fransk biblioteksman